Tyranozauroidy (Tyrannosauroidea) – nadrodzina teropodów z grupy celurozaurów (Coelurosauria), obejmująca rodzinę tyranozaurów (Tyrannosauridae) oraz liczne formy bazalne, takie jak Guanlong, Dilong, Raptorex czy Xiongguanlong. Najstarszym znanym tyranozauroidem jest proceratozaur, żyjący w środkowej jurze. Według definicji filogenetycznej przedstawionej w 2009 roku przez Paula Sereno i Stephena Brusatte, Tyrannosauroidea to klad obejmujący zwierzęta bliżej spokrewnione z Tyrannosaurus rex niż z Ornithomimus velox, Troodon formosus lub Velociraptor mongoliensis. Analizy kladystyczne są w większości zgodne co do filogenezy tyranozauroidów, niejasna jest jednak pozycja aliorama na drzewie rodowym tyranozauroidów – niektóre analizy sugerują, że jest on bazalnym przedstawicielem Tyrannosauroidea, podczas gdy według innych należy on do bardziej zaawansowanej grupy Tyrannosaurinae.

Paul Sereno i współpracownicy (2009) wyróżniają trzy stadia morfologiczne w ewolucji tyranozauroidów – pierwsze z nich obejmuje formy niewielkie, wykazujące niektóre ze specjalizacji przedstawicieli Tyrannosauridae. W drugim stadium obecnych jest większość specjalizacji funkcjonalnych tyranozaurów – stosunkowo duża czaszka, budowa zębów przedszczękowych, silne mięśnie szczęk, skarłowaciałe kończyny przednie, budowa kończyn tylnych. Trzecie stadium obejmuje rodzinę Tyrannosauridae, której przedstawiciele charakteryzują się znacznie większymi rozmiarami od bazalnych tyranozauroidów.

Większość znanych tyranozauroidów odkryto na kontynentach powstałych z rozpadu Laurazji. Benson i współpracownicy (2010) opisali jednak kość łonową odkrytą w Australii („Dinosaur Cove” w stanie Wiktoria) w osadach z aptu, prawdopodobnie należącą do tyranozauroida blisko spokrewnionego z rodziną Tyrannosauridae; może to dowodzić, że przynajmniej we wczesnej kredzie tyranozauroidy miały ogólnoświatowy zasięg występowania. Herne i in. nie zgodzili się z identyfikacją tej kości jako należącej do tyranozauroida i uznali ją za skamieniałość nieokreślonego neotetanura, prawdopodobnie przedstawiciela Carcharodontosauria, Paraves – gdyż szczątki dinozaurów należących do tych grup odnaleziono w Australii – lub nieznanej grupy neotetanurów. Benson i współpracownicy podtrzymali jednak swoją hipotezę, stwierdzając, że skamieniałość ta wykazuje cechy charakterystyczne tyranozauroidów. W późniejszej publikacji Benson i współpracownicy (2012) dodatkowo uznali za prawdopodobnego przedstawiciela Tyrannosauroidea australijskiego teropoda Timimus hermani; autorzy nie wykluczyli, że również opisana w 2010 r. kość łonowa może należeć do przedstawiciela tego właśnie gatunku.

Klasyfikacja 
 tyranozauroidy (Tyrannosauroidea)
 ?Bagaraatan
 ?Diplotomodon
 ?labokania (Labocania)
 ?iliozuch (Iliosuchus)
 Dilong
 eotyran (Eotyrannus)
 stoksozaur (Stokesosaurus)
 alektrozaur (Alectrosaurus)
 dryptozaur (Dryptosaurus)
 Bistahieversor
 Raptorex (= Tarbosaurus?)
 Xiongguanlong
 Rodzina Proceratosauridae
 proceratozaur (Proceratosaurus)
 Guanlong
 Kileskus
 Sinotyrannus
 Rodzina tyranozaury (Tyrannosauridae)
 Podrodzina Albertosaurinae
 gorgozaur (Gorgosaurus)
 albertozaur (Albertosaurus)
 Podrodzina Tyrannosaurinae
 ?alioram (Alioramus)
 ?nanotyran (Nanotyrannus)
 Zhuchengtyrannus
 Teratophoneus
 daspletozaur (Daspletosaurus)
 tarbozaur (Tarbosaurus)
 tyranozaur (Tyrannosaurus)

 Kladogram Tyrannosauroidea według Brusattego i współpracowników (2010)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tyrannosauroidea na dinozaury.com